150-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие походе в Западную Белоруссию, присоединении Бессарабии, советско-финской войне и в Великой Отечественной войне.

Боевые периоды — с 17 сентября по 28 сентября 1939 года, с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года, с июня по июль 1940 года и с 22 июня 1941 по 30 июня 1942 года.

История 
Дивизия была сформирована в сентябре 1939 года в Белорусском военном округе (БОВО) в Новозыбкове. В сентябре-октябре 1939 года она принимала участие в боевых действиях в Западной Белоруссии в составе 3-й армии. В декабре 1939 — марте 1940 года 150 сд участвовала в советско-финской войне. 5 ноября 1939 она получила приказ на отправку в Красное Село, где поступила в резерв 7-й армии. В период войны действовала на крайнем правом фланге 7-й армии, а затем 13-й, в районе Тайпале. 20 марта отправлена на перегруппировку, а 7-14 апреля 1940 года погружена в эшелоны и отправлена в БОВО. В июне — июле 1940 года принимала участие в Бессарабской кампании.

В июне 1941 года дивизия находилась в Одесском военном округе: 674-й и 469-й стрелковые полки дислоцировались непосредственно в Одессе, а третий — 756-й — в районе села Беляевка возле Днестра. С началом войны её выдвинули в район Вишнёвка — Баймаклия.

24 июня 1941 года был образован Южный фронт, в который была включена и 9-й армия. 150 сд была подчинена 48-му стрелковому корпусу.

6 июля решением Военного совета Южного фронта для обороны Одессы была создана Приморская группа войск, костяк которой составили три левофланговые дивизии 9-й армии — 25, 150 и 51-я стрелковые дивизии 14-го стрелкового корпуса. По состоянию на 12 июля дивизия вместе с частями 51 сд занимала фронт на рубеже Минжир — Зернешти. В ней насчитывалось 9019 человек. В дивизии имелось 379 машин (из них 246 грузовых и 59 тракторов), 1677 лошадей, 1 мотоцикл, 10 бронемашин; она располагала 4787 винтовками, 159 станковыми и 44 зенитными пулемётами, 121 орудием, 30 гаубицами и 117 миномётами.

8 июля на участке 150 сд в районе Фельчиу противник форсировал Прут, и дивизия начала нести первые серьёзные потери. На 16 июля дивизия потеряла 65 человек убитыми, 535 ранеными и 26 пропавшими без вести.

В связи с отходом 18-й армии и угрозой окружения дивизию к 19 июля отвели на рубеж Селемет — Топал. В ночь на 24 июля она переправилась в Тирасполе через Днестр и на следующий день была переброшена к Котовску, где заняла оборону на северных окраинах города. После тяжёлых оборонительных боёв дивизия была вынуждена 28 июля оставить город и начать движение через Берёзовку на Николаев к переправам через Южный Буг.

К утру 17 августа 150 сд вместе с другими частями 9-й армии удалось прорваться на восточный берег р. Ингулец на участке Херсон — Галагановка, а затем переправиться через Днепр и занять оборону, имея задачей прикрытие херсонского направления. На 27 августа в дивизии числилось 6958 человек. Она располагала 1516 лошадьми, 264 машинами и 32 тракторами. Из вооружений у неё имелось 4114 винтовок, 267 пулемётов (34 станковых, 233 ручных и ПТД), 28 миномётов, 18 противотанковых оружий, 13 76-мм пушек и 29 гаубиц.

6 сентября дивизию привлекли к участию в боях под Каховкой. Ей ставилась задача нанести контрудар по правому флангу противника в районе Чернянки. Однако наступление успеха не имело, а 11 сентября оборона 9-й армии оказалась прорванной, и 150 сд пришлось начать отход на восток. К исходу 19 сентября она занимала положение на рубеже коммуна им. Ворошилова — Марианфельд. К исходу 30 сентября дивизия одним полком удерживала рубеж Фейна — Большевик. Два её полка находились в районе Маяка в армейском резерве.

В октябре 1941 года, чтобы не допустить прорыва немцев к Ростову, был создан Таганрогский боевой участок, в который помимо прочих входила и 150 сд. 3 октября её вывели из состава 9-й армии и по железной дороге перебросили в новый район сосредоточения. На войска этого участка возлагалась задача организовать оборону по восточному берегу реки Миус от Успенской до Таганрога. 5 ноября танки Клейста двинулись на 9-ю армию, прикрывавшую подступы к Ростову-на-Дону, в результате чего советским войскам пришлось начать отступление. 150 сд отходила с боями на Новошахтинск.

В начале января 1942 года 150 сд приняла участие в Барвенково-Лозовской операции, действуя в районе Ударник — Царедаровка. В мае этого же года дивизия в составе 57-й армии участвовала в Харьковской операции. В полдень 16 мая она перешла в наступление в районе Лозовой и прорвала оборону противника на глубину 7-10 км. Наступление дивизии, однако, не было развито и никакого влияния на оперативную обстановку не оказало. В ходе немецкого контрнаступления части дивизии оказались в окружении и были уничтожены. В конце июня 150 сд была расформирована как погибшая.

Состав 
 469-й стрелковый полк
 674-й стрелковый полк
 756-й стрелковый полк
 328-й артиллерийский полк
 224-й отдельный истребительный противотанковый дивизион
 320-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 175-й разведывательный батальон
 221-й сапёрный батальон
 258-й отдельный батальон связи
 195-й медсанбат
 171-я отдельная рота химзащиты
 108-й автотранспортный батальон
 177-й полевой автохлебозавод
 207-й дивизионный ветеринарный лазарет
 290-я походная ремонтная мастерская
 190-я дивизионная артиллерийская мастерская
 73-я полевая почтовая станция
 314-й полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Князьков, Сергей Алексеевич (19.8.1939 — 12.2.1940), полковник
 Пастревич, Александр Иванович (15.02.1940-_.01.1941), комбриг
 Хорун, Иосиф Иванович (17.01.1941 — 26.10.1941), генерал-майор
 Егоров, Даниил Григорьевич (27.10.1941 — июнь 1942), генерал-майор

Отличившиеся воины 
  Гутин, Василий Леонтьевич, младший политрук, политрук роты 674 стрелкового полка. Звание присвоено посмертно.
  Дёмкин, Александр Самуилович, красноармеец, пулемётчик 756 стрелкового полка.
  Майский, Сахип Нурлугаянович, капитан, командир батальона 674 стрелкового полка.Умер от ран 24 января 1942 года.Навечно зачислен в списки личного состава части.
  Прохоров, Александр Васильевич, политрук, комиссар батальона 469 стрелкового полка. Звание присвоено посмертно.
  Романенков, Александр Михайлович, младший командир, командир сапёрного отделения 756 стрелкового полка. Звание присвоено помертно.
  Синютин, Николай Петрович, старший лейтенант, командир батальона 469 стрелкового полка.Погиб в бою 15 ноября 1941 года.
  Телешев, Андрей Григорьевич, старший лейтенант, командир моторизованной роты 175 отдельной разведывательной роты.Звание присвоено посмертно.
  Турцевич, Николай Фёдорович, лейтенант, командир взвода моторизованной роты 175 отдельного разведывательного батальона.Звание присвоено посмертно.

Примечания

Литература 
 Левинский Д. На Южном фронте // «Звезда», 1995

Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году